Le Parti social démocratique (Brésil, 1945-65) était un parti politique de centre-droit au Brésil.
 Le Parti social démocratique (Brésil, 2011) (Partido Social Democrático, PSD) est un parti politique brésilien, fondé par Gilberto Kassab et regroupant des dissidents venant de diverses autres formations : Démocrates, Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB) ou Parti populaire socialiste (PPS).
 Le Parti social démocratique du Québec (1939-1961) était un parti politique provincial du Québec (Canada).
 Le Parti social démocratique du Canada (1932-1961) était un parti politique fédéral au Canada.
 Le Parti social démocratique est un parti politique de la République centrafricaine.